A palavra bordoga pode referir-se a duas raças de cão:

 bulldog campeiro
 buldogue serrano

Desambiguação